

Geografía 
 Norte (también llamado septentrión o boreal), punto cardinal que indica la dirección al Polo Norte;
 Norte, nombre del viento que proviene del norte;

Divisiones territoriales 
 Norte (Baréin), gobernación de Baréin;
 Norte o municipio de Madinat ash Shamal (en árabe: بلدية الشمال biladiyah āš-Šamal), municipio del Estado de Catar;
 Norte (Francia) (nord, en francés), departamento de Francia;
 Norte (Guerrero) o Sierras del Norte, una de las siete regiones geoeconómicas del estado de Guerrero, en México;
 Norte (Sudán) (Ash Shamaliyah), uno de los 26 estados de Sudán;

Diarios 
 Norte (diario), periódico matutino editado en la ciudad de Resistencia (Chaco), Argentina;
 El Norte, diario de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), Argentina;
 El Norte, uno de los principales diarios de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, México;
 El Norte (Venezuela), diario regional de Barcelona, del estado Anzoátegui, Venezuela;
 El Norte de Castilla, periódico español, publicado en Valladolid;
 El Norte de Gerona, periódico publicado entre 1910 y 1936 en Gerona, España;

Empresas 
 Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, antigua empresa ferroviaria;
 Supermercados Norte, cadena de supermercados argentina;

Música 
 El Norte (banda), banda de pop española de los años 1980 y 1990;
 Norte (álbum), álbum de 1970 de la banda chilena Curacas;